Охнові (Ochnaceae) — родина рослин порядку мальпігієцвіті.

Класифікація 
Система APG III розміщує в охнові 32 роди та 550 видів рослин.

Галерея

Примітки 

Мальпігієцвіті